Чемпіона́т сві́ту з баскетбо́лу 1963 року — чемпіонат світу з баскетболу, що проходив у Бразилії з 12 по 25 травня 1963 року.

Учасники

Кваліфікація

Група А 

 64-54 
 58-45 
 56-66 
 57-70 
 57-79 
 75-94

Група В 

 84-67 
 86-45 
 70-64 
 63-95 
 50-70 
 78-83

Група С 

 88-74 
 91-73 
 82-90 
 51-81 
 84-82 
 87-77

За 8–13 місця 

 88-86 
 95-85 
 97-83 
 78-84 
 87-73 
 74-78 
 76-73 
 66-59 
 63-79 
 57-72 
 103-85 
 73-71 
 66-67 
 82-77 
 71-70

Фінальний раунд 

 58-48 
 67-63 
 71-90 
 55-64 
 77-63 
 63-83 
 64-88 
 73-101 
 79-90 
 72-75 
 63-99 
 73-75 
 67-69 
 85-81 
 62-55 
 73-57 
 81-61 
 81-62 
 60-67 
 85-74 
 74-75

Символічна збірна турніру 
 Амаурі Пасош
 Вламір Маркеш
 Александр Петров
 Дон Коджіс
 Максім Дорінґо

Посилання 
 Чемпіонат світу 1963 
 Сайт ФІБА 
 Статистика на todor66.com 

Чемпіонати світу з баскетболу
1963 у баскетболі
 12-25
 0512-0525
1963